JXD S5300 — портативная игровая консоль, выпущенная в 2012 году китайской компанией JinXing Digital. Относится к седьмому поколению. Работает под управлением операционной системы Android 4.1 Jelly Bean, за счёт чего способна выполнять функции медиаплеера и планшета, а также поддерживает эмуляцию других игровых консолей.

Устройство имеет значительное внешнее и конструктивное сходство с Sony PlayStation Portable, но имеет большие размеры. В частности, символы на правых кнопках (крест, круг, квадрат, треугольник) в точности соответствуют таковым у приставок семейства PlayStation и охраняются как товарный знак Sony. Тем не менее, из-за особенностей китайского законодательства это не привело к юридическим последствиям для JXD и её партнёров. Некоторые клоны данного устройства, выпущенные локальными брендами, имеют изменённую маркировку на кнопках.

Описание 
Экран устройства имеет невысокое для своей диагонали разрешение и очень низкое качество: яркость недостаточная, цветопередача неточная.

Производительность приставки недостаточная: одноядерный процессор обеспечивает работу Android, а видеоускоритель PowerVR SGX531 справляется лишь с нетребовательными играми и эмуляторами старых консолей. Он не подходит для ресурсоёмких эмуляторов таких систем как PSP, PlayStation, Sega Saturn, Nintendo DS.

Программное обеспечение 
Приставка по умолчанию оснащена операционной системой Android 4.1 Jelly Bean. По умолчанию предустановлены несколько игр, приложений, Google Play и эмуляторы.

Ряд энтузиастов с интернет-сайтов 4PDA и Emulate.su разработали для S5300 кастомную прошивку Skelrom, которая позволяет устранить ряд выявленных недостатков стандартной прошивки и повысить производительность.

Аналоги 
Как и многие другие китайские гаджеты, выпускалась под несколькими локальными брендами. Эти устройства отличаются от оригинала лишь логотипами на корпусе — технически они в точности совпадают с оригиналом. Локальные бренды могут устанавливать прошивку с нестандартным набором приложений и минимальными отличиями от оригинала.
 DEXP Loki
Exeq Set
 DNS Prometheus
 Turbo Games New
 PGP AIO Droid 5 5005

Обзоры 
 Всё о JXD S5300 на сайте Emulate.su
 
 

Устройства JXD
Портативные игровые консоли на Android
Китайские игровые консоли
Устройства DNS
Устройства Exeq
Устройства Turbo